Туюксу или Туюк-Су () — тюркоязычный топоним.

 Туюксу — долинный ледник в верховьях реки Малая Алматинка (Северный Тянь-Шань)
 Туюксу — перевал на северном отроге хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань)
 Туюксу — вершина между пиком Погребецкого и пиком Иглы Туюксу на северном отроге хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань)
 Туюк-Су — спортивно-тренировочный альплагерь в урочище Медеу (Северный Тянь-Шань)